Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.

Stagione 
Nella stagione 2012-2013 l'Hoffenheim, allenato da Markus Gisdol, concluse il campionato di Bundesliga al 16º posto e vinse i play-out con il . In coppa di Germania l'Hoffenheim fu eliminato al primo turno dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Markus Gisdol
 Allenatore in seconda: Frank Kaspari, Julian Nagelsmann
 Preparatore dei portieri: Zsolt Petry
 Preparatori atletici: Nicklas Dietrich, Christian Neitzert

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Spareggio promozione-retrocessione

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2012-2013